TGC steht als Abkürzung für:

 falsche Schreibweise von TCG (Geozentrische Koordinatenzeit)
 The Games Company, einen deutschen Computerspiel-Publisher
 TGC Bern, eine Berner Transportfirma, die im Januar 2021 aufgrund eines durch sie verursachten Umweltskandals der Öffentlichkeit bekannt wurde
 Golf Channel, US-amerikanischer Kabelfernsehkanal
 den US-amerikanischen Flugplatz Trenton (Gibson County Airport), nach dem IATA-Flughafencode der zivilen Luftfahrt
 Triple Gold Club, Ruhmeshalle der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF

TG-C steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Region in Togo

TGC